Ez a táblázat a spanyol labdarúgó-bajnokság első osztályának összesített tabelláját mutatja. A táblázat legutóbb a 2007–2008-as szezon után frissült. A félkövér sorszámmal jelzett csapatok jelenleg is az első osztály tagjai.

A tabella

Jegyzetek

Lásd még 

 A spanyol bajnokság 2012–13-as tabellája a Fociász honlapján
 La Liga

Labdarúgással kapcsolatos listák
Spanyol labdarúgás

en:La Liga#All-time La Liga table